Jiraya, personnage du manga Naruto ;
 Jiraya, renommé Giraya en France, héros de la série tokusatsu japonaise éponyme.
JirayaTV, streamer et Vidéaste web français sur Youtube.